David Douglass peut désigner :

  (1720-1786), acteur de théâtre et directeur de théâtre anglo-américain ;
  (1790-1849), ingénieur civil et militaire ;
  (1932), physicien américain ;
 , membre de la législature de Californie ;
 , activiste politique et écrivain anglais.